Il doppio femminile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Svetlana Kuznecova e Alicia Molik 67-7, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Svetlana Kuznecova /  Alicia Molik (finale)

 Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
 Elena Lichovceva /  Conchita Martínez (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2005